Lakeview ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Lakeview (Alabama)
 Lakeview (Arkansas)
 Lakeview (Georgia)
 Lakeview (Illinois)
 Lakeview (Riverside County, Kalifornien)
 Lakeview (Kern County, Kalifornien)
 Lakeview (Louisiana), im Caddo Parish
 Lakeview (Michigan)
 Lakeview (Missouri)
 Lakeview (New Jersey)
 Lakeview (New York)
 Lakeview (Ohio)
 Lakeview (Oregon)
 Lakeview (Dallas County, Texas)
 Lakeview (Hall County, Texas)
 Lakeview (Jefferson County, Texas)
 Lakeview (Orange County, Texas)
 Lakeview (Washington)
 Lacy Lakeview, im McLennan County, Texas
 Lakeview Township (Minnesota)
 Lakeview Township (North Dakota)

in Australien:
 Lakeview (South Australia)

in Kanada:
 Lakeview (Alberta)

Siehe auch:
 Lake View
 Lakeview Heights